Pine Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Valley (Colorado)
 Pine Valley (Kalifornien)
 Pine Valley (New Jersey)
 Pine Valley (Pennsylvania)
 Pine Valley (Texas)
 Pine Valley (Utah)
 Pine Valley (Wisconsin), Town(ship) im Clark County